Појам Ричард Вудвил може да се односи на:

 Ричард Вудвил (шериф)
 Ричард Вудвил, 1. гроф Риверса
 Ричард Вудвил, 3. гроф Риверса